Notkompetenz steht für:

 Notkompetenz (Rettungsdienst), Schlagwort in der deutschen Rettungsdienstausbildung
 Notkompetenz (Haushaltsrecht), Befugnis zu überplanmäßigen Ausgaben gemäß Art. 112 GG

Siehe auch:
 Rechtfertigender Notstand